

Patronyme 
 Ilse Geisler est une championne du monde 1962 et 1963 de luge allemande.
 Hans-Ferdinand Geisler (1891-1966) est un General der Flieger allemand de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale.
  (1944-), joueur de badminton allemand.
 Louis Geisler, industriel et imprimeur français.
 Manfred Geisler est un footballeur international allemand.
 Marco Geisler est un rameur d'aviron allemand.
 Willy Geisler (1886-1952) est un compositeur allemand.